skrót od Tyrannosaurus rex – gatunek tyranozaura
 T. Rex – brytyjska grupa muzyczna